Эгино — многозначный термин.

Имя 
 Эгино — епископ Констанца в 782—811 годах
 Эгино — епископ Вероны в 790—802 годах
 Эгино (умер в 886) — герцог Тюрингии в 883—885 годах
 Эгино II — граф Баданахгау в 886—908 годах
 Эгино I фон Деттинген (умер около 1050)
 Эгино — епископ Далби в 1060/1066—1072 годах
 Эгино I фон Конрадсбург — противник Оттона Нортхеймского в 1070—1073 годах
 Эгино II дон Конрадсбург — убийца графа Адальберта II Балленштедтского между 1076 или 1083 годами
 Эгино II (умер около 1100) — граф Швиггерсталя
 Эгино (умер в 1122) — аббат монастыря Святого Власия; святой
 Эгино — епископ Кура в 1160/1163—1170 годах
 Эгино III — граф Ураха до 1180 года
 Эгино IV — граф Ураха до 1230 года
 Эгино V — граф Ураха до 1236 или 1237 года
 Эгино II — граф Фрайбурга до 1318 года
 Эгино III — граф Фрайбурга до 1385 года

Фамилия 
 Эгино, Висента Хуаристи (1780—1857) — боливийская национальная героиня
 Эгино, Рональд (родился в 1988) — боливийский футболист